Checkpoint ().

 Checkpoint — сохранение текущего состояния компьютерной игры.
 Check Point — ИТ-компания, специализирующаяся на безопасности информации, включая администрирование программных и аппаратных межсетевых экранов.